Вендрель ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Пенедес. Занимает площадь 36,82 км². Население — 36068 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 27 км.

Города-побратимы 
  Лавор (Франция)

См. также 
 Кома-Руга

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Vídeos d'El Vendrell
 Web de la ràdio i televisió municipal d'El Vendrell
 Web turístic d'El Vendrell 
 Patrimoni històricartístic d'El Vendrell
 Informació general

Муниципалитеты Таррагоны